Via Regia kan syfta på:

Via Regia (antiken) – en antik väg från Egypten till Eufrat
Via Regia (medeltiden) – en typ av väg i medeltidens Centraleuropa
 Via Regia (Halland) – en historisk vägsträckning genom Halland

Se även
 Camino Real
 Kungsväg
 Kungsvägen
 Kungsgatan